Cinq navire de l’US Navy ont porté le nom d'Augusta, le premier d'après la ville d'Augusta en Georgie et le cinquième d'après Augusta dans le Maine.

 L', un brick de 14 canons en service de 1799 à 1801.
 L', construit en 1853, acheté par la Navy en 1861 et revendu en 1868. 
 L', un yacht à vapeur à coque en bois, acquis par la Navy en 1917 et retourné à son propriétaire d'origine en 1918.
 L', un croiseur lourd, en service de 1931 à 1946. Participa aux débarquements alliés en Afrique du Nord et en Normandie. 
 L', un sous-marin nucléaire d'attaque de la classe Los Angeles, mis en service en 1985 et désarmé en 2008.

Source

Augusta